Henry Larsen (explorador) (1899–1964), explorador de l'Àrtic
 Henry Larsen (remer noruec) (1891-1969). Remer noruec, medallista als Jocs de 1920
 Henry Larsen (remer danès) (1916–2002). Remer danès, medallista als Jocs de 1948
 Henry Kristian Larsen (1914–1986), jugador d'hoquei sobre gel danès
 Henry Louis Larsen (1890–1962), General de la Marina dels Estats Units i Governador de Guam